DEV steht für:
 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
 Deutscher Eisenbahn-Verein, ein Museumsbahnbetreiber
 Deutscher Eissport-Verband, ehemaliger deutscher Sportfachverband
 Development Centre, eine Organisationseinheit der OECD
 Deviation (Navigation), eine Ablenkung eines Magnetkompasses
 Devon (England), historisch Devonshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Dioden-Erd-Verfahren, ein Wahlverfahren in der Nachrichtentechnik
 Droge-Extrakt-Verhältnis, siehe Drogenauszug #Droge-Extrakt-Verhältnis
 durchschnittlich erfasste Varianz, eine Maßzahl in der Statistik
 Devon (England) (ISO-3166-2:GB-Code), Grafschaft im Südwesten Englands

Dev steht für:
 Dev (Film), indischer Spielfilm (2004)
 Dev (Mythologie), Geist in der armenischen Mythologie

Personen:
 Dev (Sängerin) (* 1989), US-amerikanische Sängerin und Rapperin
 Dev, Spitzname von Éamon de Valera (1882–1975), irischer Staatspräsident
 Dev Anand (1923–2011), indischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Dev Kant Baruah (1914–1996), indischer Politiker
 Dev Patel (* 1990), britischer Schauspieler
 Angad Dev (1504–1552), Guru des Sikhismus
 Arjan Dev (1563–1606), fünfter Guru der Sikhs
 Kapil Dev (* 1959), indischer Cricketspieler
 Rajan P. Dev (1951–2009), indischer Schauspieler

dev steht für:
 Domung (ISO-639-3-Code), eine der Finisterre-Sprachen in der Madang Province, Papua-Neuguinea

/dev steht für:
 Verzeichnis für Spezial-Dateien (special file) oder Gerätedateien (device file), siehe Filesystem Hierarchy Standard #/dev – Gerätedateien

Siehe auch:
 Orwell Dev-C++

Abkürzung